GC kan syfta på:

 GC – i början av 2000-talet Nintendos "flaggskepp" på spelkonsolsmarknaden, se Nintendo GameCube
 GC – en kemisk analysmetod som används för att separera kemiska föreningar i ett prov, från engelska gas chromatography, se Gaskromatografi